Solenostoma är ett släkte av bladmossor. Solenostoma ingår i familjen Solenostomataceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Solenostoma